Slovo zástava má více významů:
 Zástava - zastaralý výraz pro vojenský prapor (vlajku)
 Zástava v právu – věc ponechaná jako záruka za dluh, účelem je zajištění pohledávky (viz zástavní právo)
 Zástava srdce
 Zástava dechu, zdravotní symptom
 Anurie, zástava vylučování moči
 Zástava (Újezd u Sezemic), část obce Újezd u Sezemic v okrese Pardubice

Související články 
 zastavení
 zastávka (rozcestník)
 Zastava, značka automobilu
 Spišská zástava